John S. Llewellyn
 John Llewellyn (szpadzista)